Santa Maria Assunta ima više značenja:
 Santa Maria Assunta, Brescia
 Santa Maria Assunta, Teramo